Latacz ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Latacz (1885–1953), deutscher Politiker und Rechtsanwalt
 Joachim Latacz (* 1934), deutscher Klassischer Philologe